Его Королевское Высочество Кристиан (; род. 15 октября 2005, Копенгаген) — принц Датский, граф Монпеза.

Старший сын  принца Фредерика, графа Монпеза, и его супруги Мэри Дональдсон. Внук королевы Дании Маргрете II и старший брат принцессы Изабеллы.

Принц Кристиан является следующим (после своего отца — Фредерика) в линии наследования датского престола (ожидается, что со временем он будет царствовать под именем Кристиан XI).

Биография 
Родился в 1:57 15 октября 2005 года в Копенгагене в университетском госпитале с весом 3,5 кг и ростом — 51 см.

21 января 2006 года крещён лютеранским епископом Копенгагена Эриком Норманом Свендсеном во дворцовой церкви Кристиансборга.

Стал первым принцем, посетившим детский сад и государственную школу.

Сопровождает членов своей семьи на различных мероприятиях.

Генеалогия

Награды 
  11 июня 2009: Памятная медаль «75 лет со дня рождения принца Хенрика»
  16 апреля 2010: Памятная медаль «70 лет со дня рождения королевы Маргрете II»
  14 января 2012: Памятная медаль Рубинового юбилея королевы Маргрете II
  16 апреля 2015: Памятная медаль «75 лет со дня рождения королевы Маргрете II»
  10 июня 2017: Памятная медаль «Золотая свадьба королевы Маргрете II и принца Хенрика»

Примечания

Ссылки 
 Принц Кристиан (официальная страница)

Глюксбурги
Принцы Дании